«После́дний магна́т» (, США, 1976 год) — кинофильм режиссёра Элиа Казана, его заключительная режиссёрская работа. Экранизация одноимённого незаконченного романа Фрэнсиса С. Фицджеральда.

Сюжет 
Босс вымышленной киностудии Монро Стар — «золотой мальчик» Голливуда. Он снимает кино. Даже когда Великая депрессия захлестнула Америку, он продолжает снимать хорошее кино. У него умирает жена, — он снимает очень хорошее кино. Стар контролирует производство нескольких фильмов одновременно, ему приходится иметь дело то с завышенными требованиями стареющей кинозвезды, то с жёсткими условиями профсоюзов. Монро одержим работой, но вдруг появляется нечто, что может отвлечь его от болезненной привязанности к своему бизнесу: любовь. Она появляется в образе Кэтлин, загадочной женщины, от которой Стар не может отвести взгляд. Кэтлин напомнила Монро его жену. Теперь он постоянно находится под влиянием её чар. Но ей Стар не интересен. Выдерживая натиск целого кинематографического мира, он терпит поражение от маленькой женщины.

В ролях

Отзывы критиков 
Ведущий американский эксперт Роджер Эберт (как и большинство критиков) даже не посчитал необходимым оставить рецензию на этот фильм. Опубликованные отзывы — негативны. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 43% на основании 21 критического отзыва.
 Эй Джей Хакари, «Классик Муви Гайд»:

 Клайтон Трапп, «Бриллиантовое обозрение 1176 фильмов»:

Интересные факты 
 Продюсер фильма Сэм Шпигель хотел видеть в роли Монро Стара Джека Николсона, но Казан настоял на Роберте Де Ниро.
 Впрочем, кандидатура самого Казана была под вопросом. Первоначально планировалось, что фильм будет снимать Майк Николс. И в этом случае роль досталась бы Дастину Хоффману.
 Ещё одним кандидатом на роль Монро был Аль Пачино, но он отказался сам.
 Роман Фицджеральда, по которому снят фильм, был написан только наполовину и обрывается буквально на полуслове. Фицджеральд умер в декабре 1940 года, в возрасте 44 лет, за столом над рукописью «Последнего магната».

Примечания

Ссылки 
  
  

Фильмы-драмы США
Экранизации произведений Фрэнсиса Скотта Фицджеральда
Фильмы США 1976 года
Фильмы на английском языке